Himilcó (en llatí Himilco, en grec antic Ἱμίλκων) va ser un general cartaginès que dirigia la flota d'Àsdrubal Barca a Hispània l'any 217 aC.

Gneu Corneli Escipió el va atacar a la boca de l'Ebre i el va derrotar. Els romans li van capturar entre 35 i 40 vaixells, i la resta van anar fins a la riba on els tripulants van poder escapar amb dificultat. En parlen Titus Livi i Polibi, que l'anomena Hamilcar.

Referències 

Almiralls cartaginesos